En Pologne, Świątki correspond à :
 Świątki, localité de la voïvodie de Łódź.

 Świątki, gmina de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Świątki, son siège.